James Marshall – amerykański aktor
 James K. Marshall (1839–1863) – oficer konfederatów, podczas wojny secesyjnej
 James Marshall – amerykański reżyser i producent
 James Marshall – amerykański pisarz
 James Marshall – nowozelandzki zawodnik rugby union
 James Marshall Hendrix (1942 - 1970) - amerykański gitarzysta